Die Little League World Series 2011 war die 65. Austragung der Little League Baseball World Series, einem internationalen Baseballturnier für Knaben zwischen 11 und 12 Jahren. Gespielt wurde wie jedes Jahr in South Williamsport, Pennsylvania.

Teilnehmer 

Gegenüber dem Jahr 2011 wurden nicht mehr vier, sondern nur noch zwei Gruppen mit je acht Mannschaften gebildet. Die beiden Gruppen spielen je eine Doppel-Eliminations-Runde, die Sieger der Gruppen spielen zum Schluss gegeneinander um den Weltmeistertitel.

Ergebnisse

Runde Vereinigte Staaten

Runde International

Crossover-Spiel 

Die Mannschaften welche ihre beiden ersten Spiele verloren haben, spielen die so genannten Crossover-Spiele gegen die jeweiligen Mannschaften der anderen Runde.

Trost-Spiel 

Das Trostspiel (engl.: Consolation game) wird zwischen dem Verlierer der US-Meisterschaft und dem Verlierer der Internationalen Meisterschaft gespielt.

Weltmeisterschaft

Trivia 

 Beim Spiel Große Seen gegen Mittelatlantik wurde mit 41'848 der Zuschauerrekord der LLWS aufgestellt.
 Das Qualifikationsturnier für die Region Mittlerer Osten – Afrika gewann eigentlich das Team aus Uganda. Aus ungenannten Gründen wurden vom US State Department keine Visa für die Mannschaft aus Uganda ausgestellt. Um dennoch einen Teilnehmer aus dieser Region an den World Series zu haben wurde die Mannschaft aus Saudi-Arabien eingeladen.

Weblink 
 Offizielle Webseite der Little League World Series 2011

Einzelnachweise 

Baseball 2011
2011
Sportveranstaltung in South Williamsport